Berge är  ett efternamn.

Personer med efternamnet
Abraham Berge (1851–1936), norsk konservativliberal politiker,  statsminister i Regeringen Berge 1923-1924
Adolf Berge (1869–1926), svensk socialdemokratisk politiker
Annie, artistnamn för Anne Lilia Berge Strand (född 1977), norsk sångerska
 Christian Berge (född 1973), norsk handbollsspelare och tränare
Gunnar Berge (född 1940), norsk socialdemokratisk politiker, finansminister 1986-1989
 Guttorm Berge (1929-2004), norsk alpin skidåkare
 Johanna Bugge Berge (1874-1961), norsk målare
Kjell Lars Berge (född 1957), norsk professor i textvetenskap
Nils Aron Berge (1916–1962), konstnär
Rikard Berge (1881–1969), norsk folklorist
Rolf Berge, pseudonym för Lennart Forssberg (1913–1974), svensk deckarförfattare
Ronja Berge (född 1984), norsk illustratör, designer och serietecknare
 Sander Berge (född 1998), norsk fotbollsspelare
Stig Berge (född 1942), norsk orienterare, VM-guldmedaljör
 Stig-André Berge (född 1983), norsk brottare
Stina Berge (född 1958), svensk sångerska och författare
 Sven Berge (1919-2004), svensk ingenjör
Theodor Berge (1869–1946), norsk skådespelare och teaterregissör
Ursula Berge (född 1965), svensk författare och statsvetare
Victor Berge (1891–1974), svensk dykare och sjöman

Se även 
Berger – ett efternamn samt personer med namnet